Отани може да се отнася за:
 Ичиджи Отани (1912 – 2007), японски футболист
 Шохей Отани (р. 1994), японски бейзболист
 Витоша Ню Отани, старо име на хотел „Маринела“.